Traylor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Melvin Alvah Traylor Jr.
 Melvin Alvah Traylor, Jr.